Весенний ковёр царя Хосрова  (, Bahār-e Kasrā, из пехлеви Vahār-i Khosrow или , Farš-e Baharestan) — ныне утерянный большой ковёр (140 метров в длину, 27 метров в ширину, весом в несколько тонн), сотканный персидскими мастерами во время правления царя Хосрова I (531—579) для его тронного зала дворца в Ктесифоне, столицы Сасанидской империи. Считается самым знаменитым и дорогим в истории и, согласно описанию, в исторических заметках мусульманского ученого аль-Тараби, стал образцом для ковров, изображающих сады. С него началась традиция ткать такие ковры с узором в крупную клетку. Одна из легенд гласит, что ковёр был преподнесен царю мастерами в честь победы персов над римлянами.

Богатство отделки и мастерство исполнения ковра имели и политическое значение — он стал символом власти и мощи, а его красота символизировала божественное происхождение царя.

Описание ковра 
Название «Весенний ковёр» закрепилось, так как на нём был изображен сюжет, демонстрирующий великолепие благоухающего цветущего весеннего сада. Также он назывался «Зимним ковром», так как, согласно легенде, использовался в холодный сезон для напоминания о роскоши весенних садов. В основе ковра — шёлковые нити, рисунок был набран из серебра, золота и украшен драгоценными камнями. В арабских источниках он описывался так: «По краям были изображены прекрасные цветы, вытканные голубыми, красными, жёлтыми и зелёными шёлковыми нитями, а также самоцветами. Нити из золота изображали землю, течение вод было передано прозрачными драгоценными камнями, изумрудами — яркость весенней травы. Из самоцветов были в этом саду и плоды на деревьях, а сами деревья были вытканы шёлком». Предания повествуют, что, когда расстилали этот ковер, весенний воздух проносился по залу, так точно было передано мастерами пробуждение природы.

История утраты 
Упоминания о роскошных персидских коврах встречаются в китайских документах времён, когда в Персии правила династия Сасанидов (224—651). В 628 году византийский император Ираклий I (575—641) привёз большое количество ковров из похода, в ходе которого ему удалось завоевать Ктесифон.

В середине VII века царство Сасанидов пало под ударами арабов. Кочевники-арабы, привыкшие к лишениям, войнам и набегам, сломили сопротивление Персии, истощённой войнами с Византией. Ктесифон был захвачен в 637 году. Драгоценный «Весенний ковёр» не пережил нашествия: персы не смогли его спрятать, и завоеватели разрезали ковёр и увезли из захваченной столицы по частям, а затем распродали. Другая легенда гласит, что второй праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб разослал равные части ковра своим наместникам на местах как символ власти и победы над персами.

Дальнейшая судьба частей ковра остается неизвестной.

См. также 
 Персидский ковёр

Примечания 

Ковры
Государство Сасанидов